KAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kangnung Ab, Kangnung, Corea del Sud